Burfeindt ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Burfeindt (1891–1970), deutscher Kartograf und Soldat (Unteroffizier) der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika
 Joachim Burfeindt (1892–1982), deutscher Politiker (DP), MdL